gui – szkodliwe demony w wierzeniach chińskich
 gui – starożytne chińskie naczynie rytualne

Zobacz też 
 GUI (ang. graphical user interface) – interfejs graficzny